Gabel může být:

 město Jablonné nad Orlicí (německy: Gabel an der Adler)
 Jablonné v Podještědí (německy: Deutsch Gabel)
 Vidly (německy: Gabel)
 Gápel (německy: Gabel) 

 příjmení 
 Heinrich Gabel (1873–1910), židovský politik z Haliče